Franciaország
Saint-Honoré, település Isère megyében
Saint-Honoré, település Seine-Maritime megyében